Lewinsky ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Lewinsky (* 1946), Schweizer Drehbuchautor und Schriftsteller 
 Elsa Lewinsky (* 1877), österreichische Schauspielerin
 Josef Lewinsky (1839–1924), österreichischer Schriftsteller und Kritiker
 Joseph Lewinsky (1835–1907), österreichischer Schauspieler 
 Micha Lewinsky (* 1972), Schweizer Drehbuchautor
 Monica Lewinsky (* 1973), US-amerikanische Psychologin
 Olga Lewinsky (1853–1935), österreichische Schauspielerin
 Siegfried Lewinsky (1881–1958), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Lewinsky-Affäre, eine politische Affäre in den Vereinigten Staaten
 Levinský
 Lewinski